Сергей Смагин:
 Смагин, Сергей Борисович (род. 1958) — шахматист, математик.
 Смагин, Сергей Валерьевич (род. 1954) — российский тренер (гребля на байдарке и каноэ).
 Смагин, Сергей Иванович (род. 1952) — специалист по вычислительной математике, математическому моделированию и прикладной информатике, член-корреспондент РАН (2000).
 Смагин, Сергей Юрьевич (род. 1963) — советский и украинский баскетболист.